Наталия Гинзбург (; 16 июля 1916, Палермо — 7 октября 1991, Рим) — итальянская писательница и переводчица.

Биография 
Наталия Леви родилась в Палермо в семье известного гистолога еврейского происхождения Джузеппе Леви, родом из Триеста, и Лидии Танци из Милана. Детство Наталии прошло в Турине. 
Она дебютировала в 1933 году с рассказом «Дети» (), опубликованным в журнале «Solaria».

В 1938 году вышла замуж за литератора и издателя Леоне Гинзбурга, 1909—1944), родом из Одессы. В браке Наталия Гинзбург родила троих детей: Карло, ставшего известным историком и писателем, Андреа и Алессандру. Перед началом Второй Мировой войны активно участвовала в антифашистском движении в Турине.

В 1940 году вместе с мужем, сосланным по политическим мотивам, переехала в Абруццо, где оставалась до 1943 года. В 1942 году опубликовала под псевдонимом Алессандра Торнимпарте () свой первый роман «Дорога, ведущая в город» (). В 1945 году роман был опубликован под её настоящим именем. В феврале 1944 года, после смерти мужа в тюрьме Реджина Коэли, Наталия Гинзбург вернулась в Турин и по окончании войны начала работать в издательстве «Эйнауди» (). В 1947 году её второй роман «Так всё и было» () удостоился литературной премии «Время» ().

В 1952 году Наталия Гинзбург вышла замуж за преподавателя английского языка Габриэле Бальдини и переехала в Рим. В том же году вышел в свет её самый значительный роман «Все наши вчерашние дни» (). В 1957 появились роман «Валентино» (; Премия Виареджо) и повесть «Стрелец» (), а в 1961 году — роман «Вечерние голоса» (). В 1964 году Гинзбург сыграла Марию из Вифании в фильме Пазолини «Евангелие от Матфея». В 1965 году она написала комедийную пьесу «Я вышла за тебя замуж от веселья» (), имевшую большой успех у зрителей. Затем были написаны ещё 9 комедий, среди которых «Клубника со сливками» (), «Секретарша» (), «Интервью» ().

В 1969 году Гинзбург снова овдовела. Годом позже появилась её книга «Никогда у меня не спрашивай» (Mai devi domandarmi). В 1970-е гг. вышел роман «Дорогой Микеле» (Caro Michele), сборник рассказов и статей «Воображаемая жизнь» (Vita immaginaria), сборник из двух повестей «Семья» (Famiglia).

Дважды (в 1983 и 1987 гг.) Наталия Гинзбург избиралась в парламент от Итальянской коммунистической партии. Выступала за снижение цен на хлеб, за помощь палестинским детям, за уголовное преследование насилия и за реформу законодательству по вопросам усыновления. Тогда была опубликована книга «Семья Мандзони» (La famiglia Manzoni, 1983), эссе о творчестве поэта Сандро Пенны и эпистолярный роман «Город — это дом» (La città è la casa, 1984), «Серена Крус, или настоящая справедливость» (Serena Cruz o la vera giustizia, 1990).

Писательница умерла 7 октября 1991 года в Риме, за несколько дней до смерти закончив перевод романа Ги де Мопассана «Жизнь». В 1999 году была посмертно опубликована книга «Трудно говорить о себе» (È difficile parlare di sé), составленная из её радиоинтервью.

Библиография 
 
   
 La strada che va in città (1942)
 È stato così (1947)
 Tutti i nostri ieri (1952)
 Valentino (1957) — Премия Виареджо
 Sagittario (1957)
 Le voci della sera (1961)
 Le piccole virtù (1962)
 Lessico famigliare (1963) — Премия Стрега
 Ti ho sposato per allegria e altre commedie (1968):
 Ti ho sposato per allegria (июль 1965)
 L’inserzione (ноябрь 1965)
 Клубничное мороженое со сливками, Fragola e panna (октябрь 1966)
 La segretaria (апрель 1967)
 Mai devi domandarmi (1970)
 Caro Michele (1973)
 Paese di mare e altre commedie (1973):
 Диалог, Dialogo (май 1970)
 Домик на море, Paese di mare (июнь 1968)
 Голубчик, ты ошибся дверью, La porta sbagliata (декабрь 1968)
 Парик, La parrucca (январь 1971)
 Vita immaginaria (1974)
 Famiglia (1977)
 La famiglia Manzoni (1983) — Премия Багутта
 La città e la casa (1984)
 Opere, volume 1 (1986) («La strada che va in città», «È stato così», «Velentino», «Sagittario», «Le voci della sera», «Le piccole virù», «Lessico famigliare e alcune commedie»)
 Opere, volume 2 (1987) («Mai devi domandarmi», «Paese di mare», «Caro Michele», «Vita immaginaria», «Famiglia», «La famiglia Manzoni», «La città e la casa e scritti sparsi»)
 Serena Cruz o la vera giustizia (1990)
 Teatro (1990)
 È difficile parlare di sé 1999
 Non possiamo saperlo. Saggi 1973—1990
 Tutto il teatro (2005)
 Cinque romanzi brevi e altri racconti (2005)
 Lettere a Ludovica (con Cesare Pavese e Felice Balbo) (2008).

Примечания

Ссылки 

 Биография
 «Семейные беседы»

Писательницы Италии
Коммунисты Италии
Лауреаты премии Виареджо
Похороненные на кладбище Кампо Верано
Члены Палаты депутатов Италии